Staffelmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Flo Staffelmayr (* 1971), österreichischer Autor, Regisseur und Schauspieler
 Heinz Staffelmayr (1939–2018), österreichischer Maler